Патріарх Єрусалимський — титул голів декількох церков.

 Патріарх Єрусалимський — голова грецької Єрусалимської православної церкви.
 Патріарх Єрусалимський — голова католицького Єрусалимського патріархату.
 Патріарх Єрусалимський — голова вірменського Єрусалимського патріату.